Wensley kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Wensley (udde),

Storbritannien 

 Wensley (parish), England, North Yorkshire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar